Араты ( — трудящийся, народ) — социально-этническое сообщество монгольских крестьян-кочевников. Проживают в Монголии, Китае. Основное занятие — скотоводство. До революции 1921 года араты составляли 92,2 % населения Монголии, владели 50,5 % поголовья скота. Араты, проживающие в Китае, считаются составной частью населения автономных районов Внутренней Монголии, а также провинций Синьцзян и Цинхай. Сельские жители Республики Тыва (РФ) также называются аратами.

Литература 
 
 
 Владимиров Б. Я. Общественный строй монголов. , 1934.
 Нацокдоржи Ш. Из истории аратского движения во Внешней Монголии, , 1958.

Население Монголии
Животноводство
Крестьянство